

Hydronyme 
 La Varèze est  une rivière française dans le département de l'Isère, dans la région Rhône-Alpes, et un affluent gauche du Rhône.

Toponymes 
 Auberives-sur-Varèze est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.

 Clonas-sur-Varèze est une commune française, située dans le département de l'Isère et la région Rhône-Alpes.